Романенко Олександр Трохимович — український драматичний і кіноактор, живописець-аматор і співак.
 Романенко Олександр Трохимович — боєць батальйону оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок